2 miejscowości w Polsce: 
 Sierpowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne 
 Sierpowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel

Zobacz też: Sierpów